SNA
 Sistema nervoso autônomo.
SNA
 Systems Networking Architecture
SNA
 Análise de redes sociais ARS
SNA
Sindicato Nacional dos Arquitetos

Desambiguações de siglas